Scideralle (Soutien collaboratif indépendant pour le développement, l’étude et la recherche appliquée en logiciel libre pour l’éducation) a été fondée en 2002 pour rapprocher le milieu associatif et militant de l’Éducation de celui du logiciel libre par la promotion des logiciels libres, des formats ouverts, des services en ligne loyaux… dans l’éducation entendue au sens large (école mais aussi secteur associatif, bibliothèques, éducation populaire...). Elle propose des ressources et des logiciels libres d'intérêt éducatif ainsi que des services de formation et d'aide à l'utilisation au travers de listes de diffusion et de ressources proposées en ligne.

Description 

Issue du projet AbulÉdu, Scideralle a été créée en 2002. Parmi ses fondateurs se trouvent les associations ABUL, AFUL, April... ; parmi ses partenaires les associations ADULLACT, OFSET, de nombreuses associations de promotion des logiciels libres et des associations d'Éducation Populaire comme les Petits Débrouillards d'Aquitaine ou les Ceméa des Pays de la Loire ou de La Réunion.

Scideralle promeut la solution AbulÉdu que développe Ryxéo, des logiciels pédagogiques multiplate-formes, les logiciels du Terrier, la documentation d'AbulÉdu. Outre AbulÉdu, l'association Scideralle a également soutenu les projets Majilux, SkoleLinux-fr, Edubuntu-fr, GCompris, Freeduc, ASRI Edu, OOo4Kids, OLPC, Sud-Ouest.org… organisé ou contribué à des formations à l'usage de logiciels et de ressources libres et participé de 2002 à 2015 à de très nombreuses manifestations locales, nationales et internationales (journées d'information, animations, formations, salons).

L'Assemblée générale de Scideralle fait en 2012 le constat que l’objectif initial de l’association était, dix années après sa fondation, largement atteint au travers des associations du Libre se préoccupant d’Éducation populaire désormais,  l'ABUL, l'AFUL, l'APRIL, Framasoft, AbulÉdu-fr et de très nombreux GUL, et par le positionnement et les actions des mouvements de jeunesse et des associations d’Éducation populaire se préoccupant du Libre et de la citoyenneté numérique comme les CEMÉA, les Petits Débrouillards, les Francas, la Ligue de l’enseignement,  ou de leurs groupements comme le CNAJEP. 

L'association arrête officiellement son activité en 2017.

Liens externes 
 
 Scideralle

Association ou organisme lié au logiciel libre en France
Logiciel éducatif